Number 1's – album di Mariah Carey del 1998
 Number 1's – album-video di Mariah Carey del 1999
 Number 1's – album delle Destiny's Child del 2005